FC Agro Chișinău a fost un club de fotbal din Republica Moldova. El a fost fondat de către Petru Efros în primăvara anului 1990 sub numele de Constructorul Chișinău, și începând din 1992 a participat 13 sezoane consecutiv în eșalonul superior al campionatului Moldovei la fotbal, Divizia Națională. După care în următoarele două sezoane a retrogradat de două ori, într-un final desființându-se.

Istoric denumiri

 1990-1992 — «Constructorul»
 1992-1994 — «Constructorul-Agro»
 1994-2004 — «Agro»
 2004-2005 — «Agro-Goliador»

Evoluția clubului în campionat

Antrenori notabili
 Iurii Gavrilov (jucător-antrenor)

Jucători notabili
 Valeriu Catânsus
 Boris Cebotari
 Sergiu Epureanu
 Viorel Frunză

Referințe

Legături externe
 Profil pe weltfussballarchiv 
 Profil pe foot.dk 

Fondări în 1990
Desființări în 2005
Cluburi de fotbal desființate din Republica Moldova
Sport în Chișinău